Het ATP-toernooi van Wellington 1991 (met de officiële naam BP National Championships) werd gespeeld van 31 december 1990 tot en met 6 januari 1991. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Renouf Tennis Centre in se stad Wellington.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Wellington
Wellington